

Architettura
Architettura revivalista, tendenza dei secoli XIX-XX

Religione
altro nome del Risveglio (movimento evangelico)